Le château de Chessy peut désigner :
 le Château de Chessy, à Chessy dans le département du Rhône ;
 le Château de Chessy, à Chessy dans le département de Seine-et-Marne.